Дже́йсон Майкл Ге́дрик (, род. 7 февраля 1965, Чикаго, Иллинойс) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в фильме «Железный орёл» и телесериале «Необходимая жестокость». Также сыграл множество гостевых ролей в сериалах и второстепенных ролей в фильмах.

Личная жизнь  
Гедрик был женат на Дане Лавас  с 1989 по 1997 год.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США